Robin van Persie (Rotterdam, 1983. augusztus 6. –) holland labdarúgóedző és korábbi válogatott labdarúgó, 2020 óta a Feyenoord másodedzője és az U16-os csapat vezetőedzője.

Korai évek 

Robin van Persie Kelet-Rotterdamban született. Anyja, José Ras festő volt, apja, Bob pedig szobrász.
Van Persie-nek két lánytestvére van, Lilly és Kikai.
Van Persie-t mindig biztatták, hogy ő is legyen művész, mint szülei, de ő ehelyett a labdarúgást választotta.

Pályafutása 
Profi pályafutását az SBV Excelsiorban kezdte, onnan igazolt a Feyenoordba 2001-ben. 2004 tavaszán 2,75 millió fontért vásárolta meg őt az Arsenal. Miután Cesc Fàbregas az FC Barcelonába igazolt, 2011. augusztus 16-án van Persie lett az angol klub csapatkapitánya. 2012. augusztus 17-én a Manchester United bejelentette, hogy szerződtette van Persie-t.

2012-ben ő a Cartoon Network csatorna bajnokságának, az Aranylabda Bajnokságnak a házigazdája. 

2019. május 12-én bejelentette, hogy visszavonul. Legutolsó mérkőzése a Den Haag ellen lesz.

Statisztika 
2019. március 16-án lett frissítve.

A válogatottban
2017. augusztus 31-én lett frissítve.

Sikerei, díjai

Klubszinten

Feyenoord
UEFA-kupa 2001–02

Arsenal
 FA-kupa (2005)
 FA Community Shield (2004)
 Angol ligakupa: második helyezés (2007, 2011)
 UEFA Bajnokok Ligája: második helyezés (2006)

Manchester United 
 Premier League: bajnok (2012–13)
FA Community Shield: győztes (2013)

Feyenoord
KNVB kupa: 2017–2018

A válogatottban
 Világbajnoki ezüstérem (2010)
 Világbajnoki bronzérem (2014)

Jegyzetek

Források 
 Stewart Coggin: Robin van Persie, Elegant but injury-prone Dutchman, About.com:World Soccer

További információk 
 Profile az Arsenal.com-on
 Robin van Persie's statstics for the Netherlands
 
 Goals by Robin van Persie
 

Holland labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Feyenoord labdarúgói
Az Arsenal labdarúgói
A Manchester United labdarúgói
A 2006-os világbajnokság labdarúgói
A 2008-as Európa-bajnokság labdarúgói
A 2010-es világbajnokság labdarúgói
A 2012-es Európa-bajnokság labdarúgói
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
1983-ban született személyek
Angol bajnok labdarúgók
FA-kupa győztes labdarúgók
Élő személyek
Rotterdamiak
A Premier League labdarúgói
A Süper Lig labdarúgói
Holland labdarúgóedzők